Татья́на Владисла́вовна Петро́ва (род. 14 марта 1957) — российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ

Образование 
Татьяна Владиславовна Петрова родилась 14 марта 1957 года в г. Павловском Посаде Московской области в семье известного юриста В. В. Петрова.

В 1974 году поступила на юридический факультет Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова, который окончила с отличием в 1979 году.

В 1980—1983 годах обучалась в очной аспирантуре Института государства и права Академии наук Союза ССР. 19 апреля 1983 года защитила кандидатскую диссертацию по теме «Организационно-правовые формы деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в области развития сельского хозяйства» (научный руководитель — профессор М. И. Козырь). Защита состоялась в Институте государства и права АН СССР.

Карьера 
По окончании аспирантуры работала младшим научным сотрудником в секторе сельскохозяйственного права Института государства и права, затем научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации Госстандарта СССР, где занималась правовыми проблемами стандартизации в сфере охраны окружающей среды.

С 1988 года работала в должности старшего преподавателя, а затем — доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического института МВД СССР, где читала курсы лекций и вела практические занятия по учебным дисциплинам «Экологическое право» и «Финансовое право».

С 01 сентября 1995 года по настоящее время работает на Кафедре экологического и земельного права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, с 2001 года — в должности профессора.

13 октября 2000 года защитила докторскую диссертацию на тему: «Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды». Защита состоялась на Юридическом факультете Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Преподавательская деятельность 
Читает общий курс лекций по дисциплине «Экологическое право» (в том числе, в рамках международно-правовой программы Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в Женеве — в Международном центре МГУ имени Ломоносова (Женева, Швейцария), специальный курс лекций «Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды и использования природных ресурсов»..

Законодательная деятельность 
В составе рабочих групп участвовала в разработке концепций и проектов ряда федеральных законов и законов города Москвы, в частности: проектов федеральных законов «О питьевой воде», «О водоснабжении», «О водоотведении» (2002—2003 гг.), Лесного кодекса РФ (2004 г.), общей и особенной частей Экологического кодекса РФ (2009—2010 гг.), проекта Федерального закона № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» (2011 −2012 гг.) и др.

Неоднократно участвовала в экспертизе проектов федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, а также в проведении государственной экологической экспертизы проектной документации в качестве внештатного члена экспертной комиссии.

Т. В. Петрова в 2006—2007 годах участвовала в разработке базового проекта Общей части Экологического кодекса Российской Федерации, в 2007—2008 годах в разработке базового проекта Особенной части Экологического кодекса Российской Федерации.

С 2004 года работает в должности ученого секретаря Ученого совета Юридического факультета.

Т. В. Петрова является членом Диссертационного совета при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова Д 501.001.99 (на Юридическом факультете), ученым секретарем эколого-правовой секции Учебно-методического объединения по юридическому образованию, членом Методической комиссии юридического факультета.

С 2003 года и по настоящее время организует и проводит заседания эколого-правовой секции в рамках ежегодных декабрьских Международных научно-практических конференций юридического факультета

С 2010 года включена в состав экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.

Под научным руководством доктора юридических наук, профессора Т. В. Петровой подготовлено 3 кандидата юридических наук: Кротик А. С., Широбоков А. С., Фаткуллина Д. Ф.

Публикации 
Автор более 70 научных работ, в том числе, двух монографий, восьми учебных пособий (из них семь — в соавторстве), трех словарей (в соавторстве), двух комментариев к федеральным законодательным актам (в соавторстве), двух учебников (в соавторстве), в их числе:

 Экологическое право России. Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А. К. Голиченкова; составители: А. К. Голиченков, А. А. Воронцова. 4 изд., перераб. и доп. — М.: Издательский Дом Городец", 2011. — 352 с. (в соавторстве);
 Финансирование в сфере охраны окружающей среды: новые и традиционные подходы // Экологическое право. 2011. Специальный выпуск. С. 40 — 46;
 Права на природные ресурсы в Концепции развития законодательства о вещном праве. // Экологическое право. 2009. № 5 — 6. С. 27 — 30;
 Идеи В. В. Петрова о кодификации законодательства об охране окружающей среды и современность // Экологическое право. 2009. Специальный выпуск. № 2-3. С. 68 — 75;
 Правовые проблемы экологического аудита // Аграрное и земельное право. 2007. № 1. С. 122—125;
 Правовые проблемы совершенствования экологического аудита// Актуальные проблемы развития экологического права в XXI веке. М. Труды Института государства и права РАН. Изд. Института государства и права РАН. 2007;
 Экологическое право и земельное право. Методические материалы / под ред. А. К. Голиченкова. М. Городец. 2006. 358 с. (в соавторстве);
 Учебно-практический комментарий к земельному законодательству Российской Федерации / Под ред. О. Л. Дубовик. Изд-во ЭКСМО. 2006. 11 Института государства и права РАН. 10 с. — (в соавт.);
 Толковый словарь гражданского права. Часть 1. М. Городец. 2006. — 493 с.;
 Плата за пользование водными объектами в новом Водном кодексе Российской Федерации // Экологическое право. 2006. № 6. С. 27-29;
 Техническое регулирование как часть системы правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды" // Экологическое право 2005. № 1, с.78 — 80;
 Источники российского права. Учебное пособие / Под. ред. проф. Марченко М. Н. М.: Норма. 2005. (в соавт.);
 Земельное право России. Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Голиченкова А. К. 2-ое издание, исп. и доп. М.: ОАО "Издательский Дом «Городец», 2005. 288 с. (в соавт.);
 Толковый словарь земельного права. Санкт-Петербург. Изд. "Юридический центр «Пресс». 2004. (в соавт.);
 Толковый словарь градостроительного законодательства. Санкт-Петербург. Изд. «Юридический центр Пресс». 2004. (в соавт.);
 Практикум по экологическому праву России: Учебное пособие для вузов. /Под ред. Проф. Голиченкова А. К. 3-е издание, испр. и доп. — М.: Издательство БЕК. 2004. 258 с. — (в соавт.);
 Принцип «загрязнитель платит»// Глобалистика: Энциклопедия. Гл. ред. Мазур И. И., Чумаков А. Н.. М.:ОАО Издательство «Радуга». 2003. — 1328 с.;
 Об изменениях в законодательстве по вопросам лицензирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.// Экологическое право. 2003. № 3;
 Об изменениях в законодательстве по вопросам лицензирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности // Экологическое право. 2003. № 3, с. 13 — 19 (в соавт.);
 Экономическое регулирование в системе методов регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды. В сб. «Российское государство и право на рубеже веков». М. 2000;
 Экологизация налоговой системы.// Политика и право. 2000. № 9;
 Проблемы платности загрязнения окружающей природной среды в контексте нового налогового законодательства. В сб. «Актуальные проблемы теории права и государства и экологического права». М. Изд. Юридического института МГУПС. 2000;
 Природоохранные инвестиции — правовой аспект. В сб. «Актуальные проблемы теории права и государства и экологического права». М. Изд. Юридического института МГУПС. 2000;
 Налоговый контроль за загрязнением окружающей среды.// Законодательство. 2000. № 8;
 Влияние реформы налогового и бюджетного законодательства на регулирование отношений по охране окружающей среды. В сб. «Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций 1995—2000». Издание второе. М. Зерцало. 2000;
 Правовые проблемы системы экологических фондов. // Законодательство и экономика. 2000. № 10;
 Экономический механизм реализации эколого-правовых норм. М. МГУГиК. 2000;
 Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. М. Зерцало. 2000;
 Правовые проблемы экономического регулирования охраны окружающей природной среды. В сб. «Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций 1995—1998 гг.». М. Зерцало. 1999;
 Некоторые проблемы совершенствования экономико-правового механизма охраны окружающей природной среды. В сб. «Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций 1995—1998 гг.». М. Зерцало. 1999;
 Государственный учёт в сфере природопользования и охраны окружающей среды/ Проблемы геодезии и картографии.1999. № 7;
 Плата за загрязнение окружающей природной среды: платежи или налоги?// Вестник Моск. Ун-та. Серия 11 «Право». 1999. № 7.

Основные научные интересы связаны с исследованием проблем кодификации экологического законодательства, совершенствования правового механизма нормирования качества окружающей среды, экономического механизма охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Доктор юридических наук, профессор Т. В. Петрова является одним из участников Первого Международного интерактивного юридического портала «URISTI.TV».

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка
 Страница на сайте юридического факультета МГУ
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ

Сотрудники ИГП РАН
Преподаватели Московского университета МВД России